Trucco ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Trucco (1875–1954), chilenischer Politiker
 Michael Trucco (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Silvio Trucco (* 1978), argentinischer Fußballschiedsrichter 
 Vincenzo Trucco, italienischer Automobilrennfahrer